Tzajalhó kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tzajalhó, Larráinzar, Chiapas, 
 Tzajalhó, Huixtán, Chiapas,